Alcool peut désigner :
 alcool, une boisson contenant de l'éthanol et consommée comme drogue récréative ;
 alcool, en chimie, une famille de molécules ;
 éthanol, souvent appelé alcool, une molécule membre de cette famille.

Alcools peut désigner :
 Alcools, un recueil de poésie de Guillaume Apollinaire.